Слива домашняя 'Кооперативная' — зимостойкий сорт сливы домашней, универсального назначения, ранне-среднего срока созревания.

Происхождение

Районирование 
Проходит испытание в Государственном реестре с 1993 года.

Биологическое описание 
Дерево среднего размера с шаровидной кроной, хорошей облиствённостью. Побеги средней длины, толстые, прямые.

Листья плотные, зелёного цвета. Пластинка листа плоская, вершина заострённая. Черешок средней длины и толщины.

Цветки средние, белые.

Плоды крупные, массой 35,5 г, нарядные, овальной формы, фиолетово-красной окраски. Мякоть зеленовато-жёлтая, сочная, кисло-сладкого приятного вкуса (дегустационная оценка 4,4 балла). Содержание в плодах сухих веществ — 15,11 %, сахаров — 10,66 %, кислот — 2,14 %, аскорбиновой кислоты — 3,52 мг/100 г. Косточка среднего размера, хорошо отделяется от мякоти.
Плоды ранне-среднего или раннего срока созревания, универсального назначения. В плодоношение деревья вступают на 3—4 год после посадки в сад.

Примечания 

Кооперативная
Плодоводство в СССР